Óscar Julián Ruiz Acosta, arbitro di calcio colombiano
 Óscar Ramón Ruiz Roa, calciatore paraguaiano